Любовь с первого взгляда (фильм, 1956) — аргентинский фильм
 Любовь с первого взгляда (фильм, 1975) — советская комедия
 Любовь с первого взгляда (фильм, 1983) — французская мелодрама
 Любовь с первого взгляда (фильм, 1997) — американский фильм
 Любовь с первого взгляда (фильм, 1998) — индийский фильм
 Любовь с первого взгляда (фильм, 2003) — индийская мелодрама
 См. также 
 Любовь с первого взгляда — другие значения.